Humphries ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Humphries (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Barry Humphries (* 1934), australischer Komiker
 Chris Humphries (1947–2009), britischer Botaniker
 Colin Humphries, englischer Schiedsrichter der Billardvariante Snooker
 D. J. Humphries (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Frank Humphries (1913–1978), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Musiker
 Gary Humphries (* 1958), australischer Politiker
 Jane Humphries (* 1948), britische Wirtschaftshistorikerin
 Kaillie Humphries (* 1985), US-amerikanische Bobsportlerin
 Kris Humphries (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Les Humphries (1940–2007), englischer Popmusiker
 Lex Humphries (1936–1994), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Luke Humphries (* 1995), englischer Dartspieler
 Mitchell Humphries (* 1993), australischer Eishockeyspieler
 Roger Humphries (* 1944), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger und Musikpädagoge
 Scott Humphries (* 1976), US-amerikanischer Tennisspieler

Sonstiges:
 Humphries-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Humphries Heights, Gebirge im Grahamland, Antarktika
 Humphries Range, Gebirgszug in Antarktika

Siehe auch:
 Humphreys